Aurelio steht für:

 Aurelio (Rom), ein Quartier in Rom
 Aurelio (Asturien) († 774), von 768 bis 744 König von Asturien
 Aurelio (Vorname), männlicher Vorname

 eine, dem Bascetta-Stern ähnliche Form des Weihnachtssterns

Aurelio oder Aurélio ist der Familienname folgender Personen:
 Fábio Aurélio (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 João Miguel Coimbra Aurélio (* 1988), portugiesischer Fußballspieler
 Marcos Aurelio Di Paulo (1920–1996), argentinischer Fußballspieler
 Marcos Aurélio (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Mehmet Aurélio (* 1977), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Aurel
 Aurelia
 Aurelian (Begriffsklärung)
 Aurelius (Begriffsklärung)